Ōmori bezeichnet: 

 ein ehemaliger Stadtbezirk Tokios und heutiger Stadtteil in Ōta: Ōmori (Tokio)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Akita: Ōmori (Akita) (eingemeindet nach Yokote)
 ein japanisches Lehen: Ōmori (Han)
 ein Computer-Rollenspiel (2020): Omori (Computerspiel)

Ōmori ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Ōmori († 2012), japanischer Politiker
 Daichi Ōmori (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ōmori Fusakichi (1868–1923), japanischer Seismologe, Entwickler der Ōmoriskala, Entdecker des Omori-Gesetz
 Ōmori Harutoyo (1852–1912), japanischer Chirurg, Gründungspräsident der Medizinischen Hochschule Fukuoka
 Hiroki Ōmori (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Omori (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Ōmori (* 1952), japanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kensaku Ōmori (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Kōtarō Ōmori (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Masayuki Ōmori (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Nao Ōmori (* 1972), japanischer Schauspieler
 Reiko Ōmori (* 1984), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Rio Ōmori (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Sentarō Ōmori (1892–1974), japanischer Admiral
 Shigekazu Ōmori (* 1972), japanischer Sprinter
 Sho Omori (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Takao Ōmori (* 1969), japanischer Wrestler
 Tsutomu Omori († 2012), japanischer Geschäftsmann